Bayan-Ovoo correspond à différents toponymes de Mongolie.

 Bayan-Ovoo, sum de l'aïmagde Bayankhongor ;
 Bayan-Ovoo, sum de l'aïmag de Khentii ;
 Bayan-Ovoo, sum de l’aïmag d’Ömnögovi.